La World Team Cup 2011 è un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 33 edizione della World Team Cup, che fa parte della categoria 250 series nell'ambito dell'ATP World Tour 2011. A causa di problemi con ARAG, sponsor dell'edizione precedente, e del trovare un nuovo sponsor la competizione è stata inizialmente annullata. Nel gennaio 2011 si è trovato un accordo con Power Horse per la sponsorizzazione del torneo così da poterlo giocare al Rochusclub di Düsseldorf in Germania, dal 15 al 21 maggio 2011.

L'Argentina era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in finale dalla Germania.

Giocatori

Gruppo blu

Viktor Troicki (#15)
Janko Tipsarević (#33)
Nenad Zimonjić (#4 Doppio)
Dušan Lajović (#295)

Florian Mayer (#28)
Philipp Kohlschreiber (#45)
Philipp Petzschner (#76)
Christopher Kas (#47 Doppio)

Daniel Gimeno Traver (#46)
Marcel Granollers (#52)
Marc López (#24 Doppio)

Michail Južnyj (#13)
Dmitrij Tursunov (#76)
Igor' Andreev (#105)
Victor Baluda (#640)

Gruppo rosso

Mardy Fish (#11)
Sam Querrey (#25)
John Isner (#35)
James Blake (#103)

Juan Mónaco (#37)
Juan Ignacio Chela (#42)
Máximo González (#83)

Andrej Golubev (#43)
Michail Kukuškin (#62)
Denis Yevseyev (#1207)

Robin Söderling (#5)
Christian Lindell (#326)
Robert Lindstedt (#22 Doppio)
Simon Aspelin (#61 Doppio)

Round Robin

Gruppo Blu

Classifica

Serbia vs Germania

Spagna vs Russia

Germania vs Spagna

Serbia vs Russia

Germania vs Russia

Serbia vs Spagna

Gruppo Rosso

Classifica

Argentina vs Kazakistan

USA vs Svezia

USA vs Kazakistan

Argentina vs Svezia

USA vs Argentina

Kazakistan vs Svezia

Finale

Germania vs Argentina

Collegamenti esterni

World Team Cup
ATP World Tour 2011